Верховский — посёлок в Плесецком районе Архангельской области. Входит в состав Емцовского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в нескольких километрах от Емцы.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Плесецкого района